Izvanstanična matrica
Upravljanje poslovnim sadržajem
Evropski center Maribor
SIGABA, američki stroj za šifriranje
ECM (izdavačka kuća)